Gaterin est un nom vernaculaire qui désigne en français plusieurs espèces du genre Plectorhinchus, mais pas toutes les espèces de ce genre.

Comme souvent en Ichtyologie, chacun de ses noms vernaculaires peut être ambigu et décrire plusieurs espèces ou, au contraire, une espèce peut avoir plusieurs noms vernaculaires.

Liste d'espèces nommées « gaterin » 
Note: certains noms sont en commun.
 Gaterin à bandes diagonales - Plectorhinchus lineatus
 Gaterin à barres blanches - Plectorhinchus playfairi
 Gaterin arlequin - Plectorhinchus chaetodonoides
 Gaterin bagnard - Plectorhinchus orientalis
 Gaterin bagnard de l'Océan Indien - Plectorhinchus vittatus
 Gaterin citron - Plectorhinchus flavomaculatus
 Gaterin de Méditerranée - Plectorhinchus mediterraneus
 Gaterin gueule rouge - Plectorhinchus sordidus
 Gaterin ménestrel - Plectorhinchus schotaf
 Gaterin moucheté - voir Gaterin à points noirs
 Gaterin noir - Plectorhinchus gibbosus
 Gaterin noir et blanc - Plectorhinchus picus
 Gaterin oriental - Plectorhinchus orientalis
 Gaterin à points noirs - Plectorhinchus gaterinus
 Gaterin rayé - Plectorhinchus lessonii mais aussi Plectorhinchus plagiodesmus
 Gaterin ruban - Plectorhinchus polytaenia

Perciformes
Nom de poisson ambigu